Siedling ist der Name folgender Orte:

 Siedling (Traitsching), Ortsteil von Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Siedling (Gemeinde Gampern), Ortschaft von Gampern, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich